Джерарди, Джулио
 Джерарди, Роберто
 Джерарди, Уильям Александр